Mainvilliers ist der Name zweier Orte in Frankreich:

Mainvilliers (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir
Mainvilliers (Loiret), ehemalige Gemeinde im Département Loiret

Siehe auch:
Mainvillers, Gemeinde im Département Moselle